Guasca kan syfta på:

Colombia 

 Guasca (kommun), Cundinamarca, 
 Guasca (ort), Cundinamarca,